Il singolare del torneo di tennis Surbiton Trophy 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Wayne Arthurs che ha battuto in finale Laurence Tieleman 4-6, 7-66, 6-4.

Teste di serie 

 Maks Mirny (primo turno)
 Byron Black (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (semifinali)
 George Bastl (quarti di finale)

 Paul Goldstein (primo turno)
 Jonas Björkman (primo turno)
 André Sá (quarti di finale)
 Paradorn Srichaphan (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Surbiton Trophy 2000